Віталій Кравченко:

  Кравченко Віталій ( 1966) — американо-канадський актер театру і кіно.
 Кравченко Віталій Валерійович ( 1979) — актёр театра і кіно.
 Кравченко Віталій Васильович ( 1984) — білоруський актор театру і кіно, радіоведучий.
 Кравченко Віталій Олегович (1990—2015) — український військовик, учасник російсько-української війни 2014—2022.
 Кравченко Віталій Семенович ( 1924) — художник, Заслужений діяч мистецтв України.
 Кравченко Віталій Семенович (1937—2013) — заслужений тренер Росії.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок